In 2003 werd het 63ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 13 maart tot 30 juli. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
In geval van gelijke stand na de derde wedstrijd werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui